Centrale générale des travailleurs (CGT) est un nom porté par des organisations syndicales dans plusieurs pays :
 Curaçao : Centrale générale des travailleurs de Curaçao ;
 Guatemala : Centrale générale des travailleurs du Guatemala ;
 Honduras : Centrale générale des travailleurs ;
 République dominicaine : Centrale générale des travailleurs.

Voir aussi